Løgismose kan henvise til

 Løgismose (sædegård)
 Løgismose (virksomhed)